Perri kan syfta på:

 Perri 6, en brittisk samhällsvetenskapsman
 Christina Perri, en amerikansk sångerska
 Oreste Perri, en italiensk kanotist